Saša Živec – calciatore sloveno
 Živec (oggi Żywiec) – città polacca